Крупнейшим городом Нигера является столица Ниамей, расположенная на реке Нигер в западной части страны. Крупные города Зиндер, Маради и большинство других расположены в южной части страны в полупустыне Сахеле. В пустынной северной части у плато Аир расположены города Агадеc и Арлит.

Список городов Нигера 

 
Нигер
Списки:Нигер